biologisch (Adjektiv)  bezieht sich auf:
 die Wissenschaft der Biologie
 Phänomene des Lebens aus naturwissenschaftlicher Sicht, siehe Lebewesen
 die BIO-Landwirtschaft und deren Produkte, siehe Ökologische Landwirtschaft

Siehe auch:
 Biotisch